The Deception – cortometraggio del 1909 diretto da D.W. Griffith
 The Deception – cortometraggio del 1912 diretto da Bert Haldane
 The Deception – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Deception – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Kaufman
 The Deception – film del 1915 diretto da Henry Otto